Чемпионат Испании по футболу 2000/2001 — 70-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 28-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1095 голов.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Сарагоса» получила право участвовать в Кубке УЕФА как победитель кубка Испании.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Барселона» — «Сарагоса» — 4:4 (30-й тур, 15 апреля 2001 года)
 «Вильярреал» — «Барселона» — 4:4 (29-й тур, 8 апреля 2001 года)
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Реал Сосьедад» — «Барселона» — 0:6 (5-й тур, 15 октября 2000 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Барселона» — «Атлетик Бильбао» — 7:0 (21-й тур, 4 февраля 2001 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

2001
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2000 году
Спорт в Испании в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001